Верхняя Тёлза — река в Плесецком и Онежском районах Архангельской области России. Правый приток Онеги.

Длина реки — 72 км.

Берёт начало из озера Большое Тесское в Савинском городском поселении. В верхнем течении протекает через озеро Малое Тесское. В нижнем течении на левом берегу реки находится деревня Нёрмуша. Устье реки находится по правому берегу реки Онега в 142 км от её устья, южнее чекуевской деревни Затезье. Главными притоками Верхней Тёлзы являются: Воя, Берёзовый, Чапов. Близ устья, на 72 км автодороги «Савинский — Ярнема — Онега», реку пересекает автомобильный мост. В 400 метрах севернее устья Верхней Тёлзы в Онегу впадает река Нижняя Тёлза. Верхней Тёлзой на абсолютных отметках 55—87 м вскрыты осадки верхнего отдела сублиторали, сложенные песками жёлтого и серого цвета, от мелко- до крупнозернистых разностей с раковинами моллюсков и прослойками галечника. В нижнем течении Верхней Тёлзы пески замещаются песчанистыми глинами и глинистыми песками коричневато-серого и серого цвета с прослойками торфа.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — река Онега, речной подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Онега.

Код объекта в государственном водном реестре — 03010000112103000002929.

Примечания

Топографическая карта 
 

Притоки Онеги
Реки Онежского района
Реки Плесецкого района